Članak je cjelovit i samostalan prozni sastavak objavljen u dnevnim i nedjeljnim novinama, znanstveni i književni periodici, stručnim publikacijama ili leksikografskim izdanjima. Članak temeljitije obrađuje neku činjenicu ili je pak, brza i informativna reakcija na kakav aktualni problem.

 Enciklopedijski članak, osnovni element enciklopedijskog djela, prozni tekst koji objašnjava neki pojam

 Novinski članak

 Znanstveni članak

 Članak u pravu je najmanji dio pravnog propisa kojim se iskazuje određena pravna norma. Članci se dijele na jednostavne ili složene, ovisno o tome sastoje li se od jednog ili više stavaka. Stavcima se iskazuje pojedina uža normativna cjelina unutar članka. Članke ili stavke moguće je nadalje izložiti u dvije ili više točaka, s tim da se svaka točka označuje rednim brojem. Stavak unutar članka može se također dijeliti na alineje, koje se označuju crticom.

 Članak u anatomiji (lat. phalanx) je naziv za kosti koje čine skelet prstiju ruku i nogu. Svaki prst ima tri članka, osim palca koji ima dva, i nožnog najmanjeg prsta koji također ima dva.

Članak u botanici (internodij) je dio stabljike između dvaju čvorova (nodij).

U elektrotehnici i kemiji ima raznih vrsta članaka:

 Članak električni (električni element ili električni članak) je pretvornik nekoga drugog oblika energije u električnu energiju. Tako za pretvorbu kemijske energije u električnu postoje galvanski članak koji se dijeli na:

 galvanski primarni članak (baterija) koji se dijeli još na:
 litijski članak,
 Leclancheov suhi članak,
 Voltin članak,
 Daniellov članak.

 galvanski sekundarni članak (ili akumulator) koji se dijeli još na:
 alkalni članak,
 litijsko-ionski članak,
 litijsko-ionski polimerni članak,
 nikleno-metalni hidridni članak.

 gorivi članak (ili gorivni).

Za pretvorbu zračenja služe:

 toplinski (termoelement),
 svjetlosni članak, fotoelektrični element (fotonaponski članak, sunčani članak, solar),
 nuklearni ili atomski članak, za izravnu pretvorbu nuklearne energije.

Između elektroda električnog članka uspostavlja se električni napon na temelju neke od pojava pri pretvorbi energije.